Бессара́бская губе́рния (до 1873 года — Бессарабская область) — административная единица Российской империи, Российской республики и РСФСР, существовавшая в 1812—/. Губернский город — Кишинёв.

География 
Описание географических, климатических и природных характеристик Бессарабской губернии далее приводится на основе информации ЭСБЭ (1890—1907 годы).

Бессарабская губерния составляла крайний юго-западный угол России, между Прутом на западе и Днестром на севере и востоке; Дунай (собственно, северный, Килийский рукав его) составлял границу на юге, Чёрное море на юго-востоке, лишь на крайнем северо-западе губерния не имела хорошо определённых естественных границ; от австрийской области Буковины её отделяли небольшие речки, впадающие в Прут и Днестр, а часть границы между ними была проведена полями. Прут и Дунай отделяли Бессарабскую губернию от Румынского королевства, именно первый от Молдовы, а второй от присоединенной к Румынии по Берлинскому трактату Добруджи. Бессарабия, или Цара басарабяскэ, то есть земля Бессарабов, как называют её молдаване, носит это имя не очень давно, едва ли не с начала XIX века или с конца XVIII. Во влахо-болгарских грамотах XV—XVII вв. Бессарабом именовалась вся Валахия с присоединением к ней Бабадагской области близ Дуная. В позднейших документах имя Бессарабии придаётся Буджаку, или Буджакской степи, составлявшей южную часть Бессарабской губернии.

Территория Бессарабской губернии занимала площадь в 44 399 км². По данным Энциклопедического словаря Брокгауза и Евфрона — 40 096,6 кв. вёрст (45 631,7 км²)

Рельеф 
Бессарабская губерния не имела гор в собственном смысле, однако поверхность северной и особенно средней части губернии очень неровна и изрыта глубокими речными долинами и оврагами. Самая высокая точка губернии находилась в северо-западном углу Хотинского уезда, в так называемой Русской Буковине, на границе с Австрийской Буковиной — 220 саженей (469,39 м). В Хотинском уезде было ещё несколько высот более 150 саженей (320,04 м). Находящийся к югу от него Сорокский уезд и большая часть Ясского уезда (город Бельцы) менее высоки, хотя имели более пересечённую поверхность. Более значительные высоты встречались в самой южной части Ясского уезда, именно гора Мегура — 201 саж. (428,14 м). В 30 верстах (32 км) к югу от Бельц, а также в Кишинёвском и части Оргеевского уезда эта местность прорезана цепями холмов с разделяющими их долинами и называлась Кодрянами (Кодрами). В конце XIX века она была очень живописна, богата древними монастырями и изобиловала лиственными лесами, особенно дубовыми и грабовыми, частью и буковыми, которые значительно поредели за XIX век. Холмы средней части Бессарабской губернии состоят из известняков, большей частью меловой формации, южнее встречается миоценовая (среднетретичная) формация, тоже большей частью состоящая из известняков. У берегов Днестра в Хотинском уезде и в глубоких оврагах обнажаются пласты гораздо более древних формаций, до силурийских песчаников, сланцев и известняков, а в немногих местах даже до лежащих под ними гранитов. Три южных уезда губернии гораздо ниже, чем средняя часть, но и здесь поверхность далеко не ровная, настоящие равнины встречаются лишь у берегов Дуная и Чёрного моря. Граница между более ровной южной и холмистой частью Бессарабской губернии проходила приблизительно по верхнему Траянову валу, который шёл от места Леово на Пруте до впадения реки Ботни в Днестр, немного южнее Бендер. Эта южная часть губернии совершенно степная и называется Буджакской степью. Главная река — Днестр, правый берег реки находился в пределах губернии от села Онуты, на границе Буковины, до впадения в Днестровский лиман.

Водные ресурсы 
Русло Днестра во времена Бессарабской губернии было очень извилисто, берега круты, особенно выше Бендер, река сравнительно узка и собрана в одно русло, судоходство более удобно, чем на других реках России с таким же количеством воды, особенно вниз по течению (взводное затруднялось быстротой течения), значительных мелей не было, не было и порогов в собственном смысле, а затруднения происходили лишь от каменных гряд и карчей; ниже Бендер встречались мели, так как река уже, а количество воды немногим более, чем выше города. Правильное пароходство существовало от низовий Днестра до Могилёва, иногда пароходы заходили и далее, но главная часть грузов шла на галерах, четвероугольных ящиках из еловых досок, движение происходило на шестах. Из Галиции привозился строевой лес и лесные изделия, а Бессарабия отправляла хлеб, фрукты и вино. Днестр не имеет ни одного значительного притока в Бессарабской губернии.

Вторая река губернии — Прут составляла границу с Молдавией от места Новоселица до впадения в Дунай. Прут, как и Днестр, вытекает из Карпат и в Бессарабской не получали ни одного значительного притока. До м. Леово существовало правильное пароходство, выше же производился лишь сплав леса из Буковины.

Реки низменной части Бессарабской губернии не доходили до моря, а впадали в озера, отделённые от Чёрного моря и Дуная песчаными косами. Самые значительные: Ялпуг, впадающая в одноимённое озеро, и Когыльник. Близ Чёрного моря расположены соленые озера Алибей и Тиганы. В 1840-х годах и до 1856 из этих озёр добывалось много соли, до 4 млн пудов. По Парижскому миру лучшие из озёр отошли к Румынии, добыча соли из бессарабских озёр прекратилась и не возобновилась после присоединения этой местности к России в 1878 году. Самые большие из придунайских озёр, кроме Ялпуга, Китай и Котлабух

На берегах Дуная были расположены обширные луга и камышёвые заросли, река была богата рыбой, хотя менее низовий рек, впадающих в Азовское и Каспийское моря. Между 1856 и 1878 годами лучшие рыбные ловли Бессарабии были вне пределов России. Рыболовством занимались главным образом великороссы-старообрядцы, особенно жители пос. Вилков; соленая, сушеная и вяленая рыба шла отсюда внутрь Бессарабии, в Херсонскую и Подольскую губернии, а также за границу: в Румынию, Буковину и Галицию. Рыбные ловли на берегу Чёрного моря были менее важны, чем дунайские.

Климат 
Климат Бессарабской губернии был теплее, чем в большей части Европейской России, но замечалось большое различие между северной и более возвышенной частью Бессарабии, к тому же более удаленной от моря, и низменной, близкой к морю. Последняя значительно теплее, но осадков (дождя и снега) выпадало гораздо менее, чем на севере и в холмистой средней части губернии.

Растительность 
По естественной растительности Бессарабскую губернию разделяли следующие 4 района:
 Русскую Буковину, здесь были превосходные, главным образом буковые, леса, сохранившиеся в более северной, высокой части, остальная была богата сливовыми садами,
 остальная часть Северной Бессарабии (Бельцкая степь) — местность была покрыта степными травами, но леса были во всех долинах, а также и на высотах, преобладали дуб и граб. Это была лучшая земледельческая местность губернии и центр возделывания озимой пшеницы,
 холмистая средняя часть Бессарабии (Кодры) была покрыта превосходными лесами: дубовыми, грабовыми и буковыми. Они сильно вырублены и были заменены частью пашнями, частью садами и виноградниками.
 южная, более ровная часть Бессарабии — Буджакская степь. До присоединения к России она была покрыта роскошными степными травами и не вполне лишена леса. В конце XIX века целинных степей было очень мало, и почти всё пространство было занято полями, главный хлеб — яровая пшеница.

История 

Русско-турецкие войны способствовали освобождению земель между Прутом и Днестром от османского владычества. По Бухарестскому мирному договору 16 мая 1812 года они были присоединены к России.

Это была наиболее опустошённая часть Молдавского княжества. Занимая до 50 % её территории, Бессарабия имела лишь около 25 % населения. В составе России, после прекращения набегов татар и разорительных походов турецких армий, началось быстрое развитие края. К 1812 году юг Бессарабии, прежде находившийся под непосредственной властью турецких пашей и буджакских ханов, был населён особенно редко. Сюда переселились болгары и гагаузы, бежавшие от турецких расправ, немцы-колонисты, украинцы, русские, албанцы-арнауты, а также молдавские переселенцы из-за Прута и из центра Бессарабии.

По присоединении Бессарабии к России правительство озаботилось устройством вновь присоединённой области по образцу внутренних губерний, насколько то позволяли местные условия, и 29 апреля 1818 года был издан Устав образования Бессарабской области, и тогда же учреждены были присутственные места по всем частям управления. Важнейшей особенностью устройства Бессарабской области было учреждение бессарабского Верховного совета, установления высшего сравнительно с обыкновенными губернскими местами и во многих местах заменявшего главное управление. Председателем в этом Совете, носившем характер административно-судебный, был полномочный наместник Бессарабской области, звание которого было затем соединено со званием новороссийского генерал-губернатора, проживавшего в Одессе. Главным лицом губернского управления был гражданский губернатор; часть правительственная и казённая сосредоточивалась в областном правительстве. Устав 1818 года был заменён «Учреждением для управления Бессарабской области» 29 февраля 1828 года, по которому управление области более подходит под общее губернское управление, чем прежнее, главное и губернское начальство подчинены тем же центральным органам, как и во внутренних губерниях, один только областной совет, заменивший прежний Верховный совет, составляет особенность этой области.

В 1829 году по Адрианопольскому миру Турция уступила России и дельту Дуная, которая также вошла в состав Бессарабской области. В 1856 году по Парижскому мирному договору Россия уступила Турции дельту Дуная, которая была присоединена к Добрудже, непосредственному владению Турции, и юго-западную часть Бессарабии, позднее Измаильский уезд, которая вошла в состав Молдавского княжества и возвращена России по Берлинскому трактату в 1878 году.

В 1854 году на Бессарабскую область было распространено общее учреждение губернских управлений. В 1873 году область переименована в губернию и введено земство.

В 1861-1875 гг. в Бессарабии была осуществлена крестьянская реформа. Для царан, составлявших 58,6 % всего населения, реформа проведена в 1868 году. В 1869-1872 гг. произошло более 80 крестьянских волнений, для подавления 41 из них посылались войска.

6—7 апреля 1903 года в Кишинёве произошёл один из крупнейших еврейских погромов в Российской империи.

После победы Октябрьской революции в Петрограде по всей Бессарабии активизировалась деятельность Советов, в которых значительное место занимали большевики. Резолюция о признании Советской власти была принята сначала в Бендерах на совместном заседании партий эсеров и социал-демократов с профсоюзами города, прошедшем 28 октября 1917 года. Кишинёвский Совет признал Советскую власть 22 ноября. В Тирасполе были предприняты попытки превращения Советов в орган власти. В ноябре 1917 года был создан Бессарабский губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

2 (15) декабря 1917 года руководители «Сфатул цэрий» объявили Бессарабию «Молдавской Народной Республикой» (МНР).

11 (24) декабря в Кишинёве образован Военно-революционный комитет (ВРК) Южного района (во главе с М. Брянским). При содействии большевиков фронтового комитета Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (в Кишинёве, Бендерах, Бельцах, Измаиле, Килии, Аккермане и др. местах) приступили к формированию партизанских отрядов.

Не имея чётких границ, МНР лишь частично контролировала свою территорию, в регионе фактически не было единовластия, т. к. часть Бессарабии признавала власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета Южного региона.

Проведению в Бессарабской губернии революционных преобразований большевиками помешала начавшаяся 5 (18) января 1918 года интервенция войск Центральной рады, а 6 (19) января - Румынии. При этом делалась попытка объяснить румынскую военную акцию как гуманитарную операцию в помощь местному населению и российской армии. Петроград расценил этот шаг как агрессию против Советской России. 13 (26) января советское правительство постановило прервать дипломатические отношения с королевской Румынией. В его заявлении в частности указывалось:«Покрытая преступлениями румынская олигархия открыла военные действия против Российской республики».

18 (31) января в Кишинёве собрался III Бессарабский губернский съезд Советов, который высказался против отторжения региона от Советской России. Председатель съезда В.М. Руднев был арестован и расстрелян на следующий день по распоряжению румынских оккупационных властей. Вместе с ним были казнены еще 45 депутатов.

Тем временем советскому правительству удалось осуществить военное давление на оккупированную румынами Бессарабию силами российской Дунайской флотилии и местных повстанцев. На основании советско-румынского соглашения от 5-9 марта 1918 г. Румыния обязывалась вывести свои войска из Бессарабии в течение двух месяцев, отказывалась от каких-либо административных функций и соглашалась не предпринимать «никаких военных, неприятельских или других действий против Советской республики».

Но ситуация вновь переменилась. После заключения Брестского мира Советская Россия потеряла реальную возможность оказывать поддержку просоветским силам в Бессарабии. Этим немедленно воспользовались власти Бухареста.

 (9 апреля) на заседании Сфатул Цэрий был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией. Во время голосования здание, где заседал Сфатул Цэрий, было окружено румынскими войсками  Голосование, вопреки требованиям депутатов, было открытым, а не тайным.

  и было проведено открытое поимённое голосование. За присоединение проголосовало 86 депутатов, против — 3, воздержались — 38, отсутствовали на заседании — 35.

Аккерманский уезд был подконтролен Одесской Советской Республике, однако в марте 1918 года румынские войска взяли штурмом Белгород-Днестровский и завершили занятие Бессарабии.

В ноябре началась подготовка к мирной конференции в Париже, на которой Румыния намеревалась добиться международного признания объединения. Румынское правительство организовало созыв Сфатул Цэрий с целью принятия решения о безоговорочном объединении Бессарабии с Румынией без каких бы то ни было условий об автономии. Перед открытием Сфатул Цэрий генеральный комиссар Бессарабии генерал Войтяну пригласил депутатов и убеждал их отказаться от автономии.

На заседании 25—26 ноября 1918 года при отсутствии кворума 36-ю голосами было принято решение о безусловном присоединении Бессарабии к Румынии, ликвидировавшее все условия акта от 27 марта 1918 года. Вскоре после принятия этого решения Сфатул Цэрий прекратил своё существование. Значительная часть депутатов выразила протест по этому поводу и даже направила меморандум румынскому правительству с требованиями восстановить автономию согласно акту от 27 марта, но их претензии не были приняты во внимание.

29 декабря 1919 г. румынский парламент принял закон об аннексии Трансильвании, Буковины и Бессарабии.

28 октября 1920 г. Англия, Франция, Италия и Япония подписали с Румынией т. н. Парижский протокол, согласно которому эти страны «полагая, что с точки зрения географической, этнографической, исторической и экономической присоединение Бессарабии к Румынии вполне оправдывается», признали суверенитет Румынии над Бессарабией.

Представители РСФСР и УССР 1 ноября 1920 г. заявили, что «они не могут признать имеющим какую-либо силу соглашение, касающееся Бессарабии, состоявшееся без их участия, и что они никоим образом не считают себя связанными договором, заключенным по этому предмету другими правительствами».

Тем не менее следующие 22 года Бессарабия входила в состав Румынии. Присоединение Бессарабии к Румынии не признавалось Советским правительством и квалифицировалось как аннексия. На картах, выпускаемых в СССР вплоть до 1940 года, Бессарабия обозначалась как территория, оккупированная Румынией. Даже установление двусторонних советско-румынских дипломатических отношений (1934 г.) не означало признания присоединения Бессарабии, что понимала и румынская сторона.

Присоединение региона к Румынии повлекло возникновение «Бессарабского вопроса» — советско-румынского спора о принадлежности Бессарабии. Аргументами советской стороны было то, что Бессарабия до 1918 года никогда не входила в состав Румынии, и досталась России в 1812 году по итогам войны с Османской империей. Часть местного населения идентифицировала себя как молдаване и желала создания независимого национального молдавского государства или молдавской автономии. Также в крае проживали русские, украинцы, гагаузы, болгары, немцы и прочие народы, недовольные политикой Бухареста по отношению к ним. Румынская же сторона настаивала на окончательности волеизъявления народа в лице Сфатул Цэрий в 1918 году.

В 1940 году советское правительство вернуло контроль над Бессарабией. На территории бывшей губернии были созданы: Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР.

Герб 

Герб Бессарабской области утверждён Николаем Первым 2 апреля 1826 года: «Щит разделён на две половины, в верхней части в красном поле двуглавый орёл, украшенный золотой короною, на груди коего красный щит с изображением св. Великомученика и Победоносца Георгия, сидящего на белом коне и копьем поражающего змия; орёл держит в правой лапе факел и молнию, а в левой лавровый венок; в нижней половине в золотом поле изображена воловья голова, представляющая герб Молдавии».

Гербы цинутов (уездов) также были утверждены 2 апреля 1826 года согласно рисункам, представленным в Министерство внутренних дел полномочным наместником Бессарабской области. Данные гербы составлены в ведомстве областного землемера, там же им дано соответствующее толкование.

Новый вариант герба принят Александром Вторым 5 июля 1878 года. Выглядел он следующим образом: «В лазуревом щите золотая голова тура (зубра), с червлёными глазами, языком и рогами, сопровождаемая, между рогами, золотой о пяти лучах звездой и по бокам вправо, серебряной розой о пяти лучах и влево таковым же полумесяцем, обращённым влево. Кайма из цветов Империи. Щит увенчан Императорской короной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой».

Административное деление 

В 1813 году, после присоединения Бессарабии к Российской империи, согласно правилам о временном устройстве Бессарабии, её территория была разделена на 9 цинутов (изначально планировалось 12): Хотинский, Ясский (Фолештский), Сорокский, Орхейский, Бендерский, Хотарничанский, Кодрский, Гречанский и Томаровский (Измаильский). Однако к 1818 году, когда был принят устав об образовании Бессарабской области, административное деление претерпело изменения: были расформированы Гречанский, Кодрский, Сорокский и Хотарничанский цинуты и образован новый цинут — Аккерманский. В итоге количество цинутов сократилось до шести.

В 1828 году область потеряла самостоятельность и была включена в состав Новороссийского генерал-губернаторства. В связи с этим был проведён ряд административных реформ, и в частности, цинуты были переименованы в уезды. В 1830 году образован Леовский уезд (с 1835 года — Кагульский уезд), а в 1836 году — Кишинёвский и Сорокский уезды. В 1857 году был образован Комратский уезд, но уже через год он был упразднён.

В 1856 году, по условиям Парижского мира, Измаильский и Кагульский уезды были переданы Молдавскому княжеству.

В 1873 году Бессарабская область преобразована в губернию с сохранением прежнего деления на 7 уездов: Аккерманский, Бендерский, Кишинёвский, Оргеевский, Сорокский, Хотинский и Ясский.

В 1878 году в состав Бессарабской губернии были возвращены территории Измаильского и Кагульского уездов в виде объединённого Измаильского уезда. Административное устройство Измаильского уезда значительно отличалось от всех остальных, например, в нём не было волостей, а существовали отдельные коммуны. Окончательное обустройство Измаильского уезда было завершено лишь в 1904 году, при этом его административные границы претерпели существенные изменения.

6 марта 1887 Ясский уезд переименован в Белецкий. Такое деление сохранялось до 1917 года.

АТД в конце XIX века:

Руководство губернии

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Губисполком 
 Мелешин, Яков Денисович — председатель исполкома губернского Совета (ноябрь 1917 — март 1918)

Население 

Число жителей в 1889 году — 1 628 876, или 40 на кв. версту (35 человек на км²). По вероисповеданиям они распределяются так:

Статистические сведения из словаря Брокгауза и Ефрона не дают данных о народностях. Их в Бессарабской губернии было много, и по данным о вероисповеданиях можно сделать выводы лишь об одной — евреях (известия о жительстве их в Бессарабии восходят к XVI веку).

После присоединения Бессарабии к Российской империи, её территория вошла в черту оседлости, где дозволялось жить евреям. Значительное количество евреев переселилось в Бессарабию на протяжении XVIII века, в первую очередь из соседней Подольской губернии, но также и из других мест. Начало еврейской земледельческой колонизации в Бессарабской области было положено указом императора Николая I «Положение о евреях» от 13 апреля 1835 года. С 1836 по 1853 год было образовано 17 сельскохозяйственных колоний, преимущественно в северных районах края: 9 — в Сорокском уезде, 3 — в Оргеевском уезде, две — в Ясском (позднее Белецкий) уезде, по одной — в Бендерском, Кишинёвском и Хотинском уездах. К началу колонизации в Бессарабской области было около 49 тысяч евреев (около 11 % от всего населения края) и ещё около 10 тысяч переселились туда в последующие несколько десятилетий. Около 16 % евреев в Бессарабии были жителями земледельческих колоний. Основная же масса евреев проживала в городах и местечках. Политика поощрения еврейского земледелия в России была свёрнута императором Александром II новым указом от 30 мая 1866 года, вновь наложившим запрет на приобретение евреями земельных участков. К этому времени (1873) в Бессарабском крае насчитывалось 1082 еврейских хозяйства (10,589 душ).

Число молдаван энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона определяет противоречиво: в статье «Бессарабская губерния» — «около половины населения», в статье «румыны» — в 1 000 000. Их было всего более в уездах Кишинёвском, Ясском, при прутской полосе Хотинского и восточном углу Измаильского (тоже по Пруту), затем в Оргеевском и восточной части Бендерского, менее всего в южных уездах.

Русняки, старейшие по времени водворения, если не исконные поселенцы Бессарабской губернии, называются ещё малороссами по близости говора их с малорусским наречием, также галицианами и галицийскими малороссами, так как многие из них переселились в Бессарабию из Галиции во время притеснения унии; наконец, имя райлян или райян даётся им по той причине, что местность, занимаемая ими, — весь Хотинский уезд и прилежащие части Сорокского и Ясского уездов — составляли «райю», христианскую провинцию турецких владений, подчинённую хотинскому паше. Но в Бессарабии имелись и малороссы — выходцы из Малороссии, водворение которых началось в XVII веке и усилилось в следующем столетии особенно со времени введения крепостного права и уничтожения Запорожской сечи; они жили в Бендерском и Оргеевском уездах, меньше в Аккерманском и Измаильском. Молдаване и малороссы составляли массу крестьян губернии.

Великороссы, за исключением военных и чиновников, по большей части раскольники и сектанты, предки которых бежали из России собственно в Польшу, а оттуда под именем «липован» рассеялись по Молдавии, Австрийской Буковине и Турции. Начало их водворения относится к середине XVIII века. Некоторые раскольничьи партии водворились в северных уездах Бессарабской губернии, где жили отдельными небольшими обществами, а также в городах Хотине, Бельцах и Сороках. Переходы раскольников продолжались непрерывно и в последующие времена, когда главным их пристанищем сделался город Измаил и ближайшие к нему местности. Но было несколько переселений в по распоряжению правительства из губерний Калужской, Тульской, Рязанской и др. Великороссы, по сословию мещане, занимались рыбной ловлей, арендой садов и т. д.

Немецкие колонисты стали селиться с 1814 года в Аккерманском уезде, где им принадлежало более половины земли. Болгары многочисленнее немцев, их колонии были расположены в Бендерском и Измаильском уездах. Немецкие и болгарские колонисты занимались земледелием, садоводством и виноделием и благодаря большим наделам, долгому пользованию правами и привилегиями и заботливости прежнего колониального управления достигли большого благосостояния.

Цыгане, которые явились в румынских княжествах с XV века, многочисленнее, чем в какой бы то ни было части России. По Кеппену, их считается здесь 18 788 человек обоего пола; все они православного исповедания. Наиболее населённое (83 семейства) из цыганских поселений есть вотчина Миклеушины, расположенная в 35 верстах от Кишинёва, принадлежавшая монастырю св. Киприана. Замечательно, что в Молдавии были и крепостные цыгане; по присоединении Бессарабии к России большая часть крепостных цыган принадлежала роду князей Кантакузиных.

Население Бессарабской губернии не только отличалось своей национальной разношерстностью, но и распадалось на несколько отдельных классов, которые различались по своим названиям, а отчасти и по правам, что являлось наследием государственного устройства прежнего Молдавского княжества. Классы эти были: бояринаши, мазылы, рупташи, рупта-де-камара и рупта-де-вистерии; сельское население разделялось на неран и резешей.

См. также: Бирники, Скутельники, Бреслаки.

По переписи 1897 года в Бессарабской губернии было 1 933 436 жителей (991 257 мужчин и 942 179 женщин), из них в городах 304 182 (в губернском городе Кишинёве — 108 796). В соответствии с переписью 1897 года «47,6 % жителей Бессарабии были молдаванами, 19,6 — украинцами, 8 — русскими, 11,8 — евреями, 5,3 — болгарами, 3,1 — немцами, 2,9 — гагаузами». Численность молдаван снизилась с 1859 года на 7,3 %. Города и большинство сёл были многонациональными. Молдаване, болгары, гагаузы, немцы жили в основном в сёлах. 37,2 % горожан составляли евреи, 24,4 — русские, 15,8 — украинцы, 14,2 — молдаване. По мнению некоторых учёных численность русских в Бессарабии была завышена и составляла меньше чем 8,1 % (155,7 тыс.), так как к русским были причислены и часть украинцев и белорусов. По расчётам В. Зеленчука, численность русских равнялась 123,1 тыс. человек. И. В. Табак приводит цифру в 100 тыс. человек. Перепись 1897 года также свидетельствует, что русские играли заметную роль в сферах, связанных с деятельностью государственной администрации, суда, полиции, юридической, общественной и сословной службы, где они составляли более 60 %.

Распределение населения по национальному составу (по уездам, 1897):

Дворянские роды 
 Катакази

Культура

Образование 
Бессарабская губерния имела всего 662 училища с 41 715 учащимися, в том числе в Кишинёве 2 классические гимназии, реальное училище, фельдшерская школа, духовная семинария и училище, женская гимназия и епархиальное училище, в Болграде — гимназия, в Аккермане и Измаиле 4 классные мужские и женские прогимназии, в Комрате реальное училище, в Байрамге учительская семинария. Сельских школ ведомства министерства народного просвещения — 470, церковно-приходских православных — 76, всего более в Сорокском уезде — 22, на все сельские училища расходовалось ежегодно до 300 тыс. руб., на средние учебные заведения до 200 тыс. рублей.

Здравоохранение 
Больниц в городах 25 с 734 кроватями, в уездах 28 с 422 кроватями, аптек в городах 24, в уездах 40, врачей мужского пола 144, женского 15, фельдшеров 196, фельдшериц 34, повивальных бабок 98.

Кинематограф 
В 1914 году операторами был снят приезд в Кишинёв царя Николая II, на открытие памятника Александру II на центральной площади Кишинёва.

Религия 
В Бессарабской губернии было 16 мужских и 6 женских православных обителей.

Мужские обители:

 Гербовецкий Успенский монастырь, в Оргеевском уезде
 Гинкульский Параскевиевский монастырь, в Кишинёвском уезде
 Гиржавский Вознесенский монастырь, в Оргеевском уезде
 Добрушский Николаевский монастырь, в Оргеевском уезде
 Каларашевский Успенский монастырь, в Сорокском уезде
 Киприановский Успенский монастырь, в Кишинёвском уезде
 Кондрицкий Николаевский скит при Киприановском монастыре
 Курковский Рождество-Богородичный монастырь, в Оргеевском уезде
 Ново-Нямецкий Свято-Вознесенский (Кицканский) монастырь, в Бендерском уезде
 Сахарнянский Троицкий монастырь, в Оргеевском уезде
 Городищенский Успенский скит при Сахарнянском монастыре
 Суручанский Георгиевский скит, в Кишинёвском уезде
 Фрумошский Успенский монастырь, в Оргеевском уезде
 Цыганештский Успенский скит, в Оргеевском уезде
 Жабский Вознесенский монастырь, в Сорокском уезде
 Ферапонтиевский скит

Женские обители:

 Варзарештский Димитриевский скит, в Кишинёвском уезде
 Рудянский скит при Варзарештском ските
 Кошелевский Успенский скит, в Сорокском уезде
 Речульский Рождество-Богородичный скит, в Оргеевском уезде
 Таборский Успенский скит, в Оргеевском уезде
 Хировский или Чуровский Николаевский скит, в Оргеевском уезде

Археологические находки 
В 1912 году на территории губернии в селе Бородино Аккерманского уезда найден Бородинский клад, представляющий большую историческую и научную ценность.

Хозяйство 
Бессарабия не принадлежала к разряду промышленных губерний. Из заводов и фабрик, обложенных акцизом: винокуренных 29, выкуривших 47 миллионов градусов спирита; свеклосахарный завод в действии 1, производство 133 тысячи пуд. сахарного песку; табачных фабрик 9, производство 17300 пуд.; мест раздробительной продажи питей 4100, в городах всего более в Кишинёве — 458, из уездов в Измаильском — 629. Из других следует упомянуть о 93 кирпичных и черепичных, 5 салотопных, 31 свечном, 12 сыроварнях, 30 рыбных (в том числе 26 в Измаильском уезде), 11 мыловаренных, 30 кожевенных, 160 маслобойных, 3 чугунолитейных, 4 суконных фабрики, всего фабрик и заводов 801 с 3392 рабочими и оборотом в 1 080 640 рублей.

Торговых заведений 4529 с оборотом в 13 984 800 рублей. По внешней торговле привезено товаров на 2 693 034 рублей, монеты на 350 897 рублей и бумажных денег на 1 510 740 рублей, вывезено товаров на 9 667 290 р., монеты на 36 268 р. и бумажных денег на 116 082 р. Южная и средняя часть Бессарабии имели достаточное количество железных дорог, а именно здесь проходили ветви Юго-Западных железных дорог от Бендер через Кишинёв до Унген, на границе Румынии, и от Бендер до Рени, на Дунае, в северной части строятся ж. д. от Могилёва-на-Днестре к Новосельцам на австрийской границе и от этой линии к Кишинёву.

Бессарабская губерния была разбита на 8 уездов, но почтовые марки выпускались только в трёх из них (Оргеевском, Ясском и Сорокском), а в остальных почта была бесплатной.

Бессарабия занимала первое место в России по виноделию и была замечательна также по развитию садоводства и разведению табака (особенно турецких сортов). Кроме холмистой средней части Бессарабии виноделие и садоводство было особенно развито ещё в долине Днестра и на берегах Днестровского лимана, особенно ниже места Атаки, против Могилёва. Во внутренние губернии и обе столицы вывозились яблоки, груши, сушеные сливы (чернослив) и абрикосы; низший сорт чернослива, т. н. молдавский, шёл отсюда во всю Европейскую Россию. В конце XIX века средних уездах были заведены сушильни фруктов (американского образца) и сушеные плоды по качеству не уступали заграничным.

Главный хлеб в Бессарабской губернии, за исключением Аккерманского уезда, — кукуруза, часть её отправлялась за пределы губернии и за границу, но большая часть шла на продовольствие населения в виде мамалыги, грубо размолотой муки, варённой на воде с салом или на молоке. Кукуруза во многих хозяйствах с давних времён чередовалась с пшеницей, без пара и удобрения. В долине Прута решительно преобладает кукуруза. Пшеница составляла главный предмет вывоза из губернии, в северных и средних уездах сеялась более озимой, а в южных — яровой; кроме того, вывозился ещё ячмень и льняное семя. Для полевых работ употреблялся рогатый скот, большей частью серой украинской породы, лишь в Аккерманском уезде — лошади. Овцеводство имело большое значение, но тонкорунных содержали мало, а преобладала местная цигайская порода с длинной, грубой шерстью. Из молока этой овцы приготовляется сыр — брынза, потребляемый на месте.

Земля 

Кроме того, казённой земли — 11 854 дес., церковной — 21 717, монастырской — 165 011, городов и посадов — 17 932, частных обществ и компаний — 12 241. Отсюда видно, что в Бессарабской губернии более половины земли составляли крестьянские наделы и в этом отношении Бессарабия резко отличалась от соседних с ней юго-западных и новороссийских губерний и сходна с северными и средними чернозёмными — Курской, Орловской, Тульской, Рязанской. Из земли, состоящей в личной собственности, более половины принадлежало дворянам. В Бессарабии много земли принадлежало заграничным православным монастырям и другим духовным учреждениям. Это дары и завещания набожных молдавских господарей и бояр, особенно от XIV по XVIII вв. Точных статистических сведений о пространстве этих имений в печати не имеется. Расхищение имений уполномоченными заграничных монастырей и употребление доходов не на те цели, которые указывали завещатели, побудили правительство взять имения в казённое управление. В имениях, принадлежащих туземным монастырям, велось правильное хозяйство, сохранились превосходные леса и разведено много фруктовых садов и виноградников.

Данные на 1900 год 
Скотоводство:
 лошадей — 865 871
 ослов и мулов 1456
 крупного рогатого скота — 662 697
 овец — 1 642 859
 коз — 24 315
 свиней — 309 378

Сбыт скота на мясо в основном за границу.

Железных дорог — 4; они пересекают губернию на протяжении 786 вёрст (839 км).

Налоги и повинности: окладных сборов в 1900 году поступило 1 901 393 рублей (недоимок — 1074 тысяч рублей), косвенных в 1901 году — 3 058 930 рублей (из них питейного — 2926 тысяч рублей).

Бюджет губернского земства к 1901 году исчислен в 731 625 рублей; городских доходов в 1900 году поступило 1 869 298 рублей (в городе Кишинёве — 1216 тысяч рублей), израсходовано на городское хозяйство — 1 780 811 рублей.

Известные бессарабцы 
 Мойше Альтман — еврейский советский писатель
 Борис Израилевич Анисфельд — российский художник, сценограф
 Семён Константинович Тимошенко — советский военачальник, Маршал Советского Союза.
 Шико Аранов — молдавский дирижёр и композитор
 Гари Бертини — израильский дирижёр и композитор
 Александр Борисович Гольденвейзер — пианист, народный артист СССР
 Меир Дизенгоф — первый мэр Тель-Авива
 Борис Давидович Камков — русский революционер
 Григорий Иванович Котовский — командир Красной армии
 Павел Николаевич Крупенский — правый политик
 Сергей Лазо — командир Красной армии
 Абба Лернер — американский экономист
 Владимир Митрофанович Пуришкевич — правый политик
 Александр Наумович Фрумкин — советский физик
 Александр Ничипорович Шимановский — этнограф, пушкинист

См. также 

 Пресса в Бессарабской губернии
 Бессарабские местные законы
 Кишинёв в составе Бессарабской губернии
 Бендеры в составе Бессарабской губернии
 Колонистские округа Бессарабии

Источники

Литература 
 
 
 о цыганах в Бессарабии см. ст. А. Егунова в «Записках Б. областного статистич. комитета», т. I и А. Богданова, «Антропологическая выставка 1879 г.», т. I, стр. 179—193
 
 
 
 
 
 
 
  (т. II)
 интересные документы по истории Бессарабии по присоединении её к России напечатаны в «Чтениях в Общ. истории и древн. российск.» (1875 г., кн. 1)
 
 
 Морозан В. В. Формирование и деятельность административных органов управления в Бессарабской области в начале XIX в. Часть 1 // СПб.: Клио. Журнал для ученых, 2005. № 1. (28). С. 125—134; Часть 2. СПб.: Клио. Журнал для учёных, 2005. № 2. (29). С. 152—161.
 Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи. 1812—1917. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 392, [1] с., [4] л. ил.

Ссылки 

 Сапожников И. В. НОВЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДРЕВНИМ ВАЛАМ БУДЖАКА
 Сапожников И. В.Описание Бессарабии или Буджака. 1899
 
 Памятные книжки Бессарабской губернии (на сайте библиотеки Царское Село.)
 Карта Бессарабской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Губерния на трёхвёрстной военно-топографической карте Европейской России. (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)